Dans la peau d'un chat est la troisième histoire de la série Billy the Cat de Stephen Desberg et Stéphane Colman. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
L'histoire commence lorsqu'un enfant turbulent, nommé Billy Colas est renversé par une voiture qui le tue sur le coup. Il se retrouve alors à la frontière entre le Paradis et l'Enfer face à un crocodile et à une coccinelle anthropomorphe qui le font passer en jugement pour voir où il mérite d'aller. Néanmoins, il sera ramené à la vie et réincarné en un chaton avec tous ses souvenirs de sa vie passée.

Le temps a cependant continué de tourner pendant son bref séjour dans l'au-delà. La période de Noël est arrivée et les parents de Billy ainsi que sa sœur ont déménagé.

Livré à lui-même, il rencontre Mr Hubert, un chat de gouttière qui lui offre asile dans l'épave d'une Cadillac qui lui sert de foyer. Billy aimerait rester à vie avec Hubert, mais ce dernier préfèrerait le voir adopté par une famille. 

À la suite d'une dispute, les deux compagnons se retrouvent séparés et Billy fait alors la connaissance d'un chat borgne nommé Sanctifer. Ce chat, aux convictions mystiques, est dégoûté par le mode de vie actuel de ses congénères qui, selon lui, devraient occuper la place dominante dans le monde comme à l'époque de l'Égypte ancienne. Il voit Billy comme un héritier potentiel.

Mais ce dernier finira par se retourner contre lui lorsqu'il découvre que Sanctifer travaille avec des humains qui se servent des animaux errants comme rats de laboratoire et qu'il a capturé Mr Hubert pour en faire un autre cobaye.

Personnages

Historique

Prix 
 1991 : Alph-Art jeunesse au festival d'Angoulême

Références 

Histoire de Billy the Cat
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1989
Prix Jeunesse du festival d'Angoulême
Chat dans la bande dessinée